Middleburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Middleburg (Florida)
Middleburg (North Carolina)
Middleburg (Pennsylvania)
Middleburg (Virginia)